Mohlin est un nom propre germanique qui peut faire référence à :

  (1909-1992), militaire suédois ;
 	(début du ), athlète suédoise de triathlon ;
 Elin Mohlin (1991-), skieuse de fond suédoise ;
  (1971-), acteur et réalisateur suédois ;
  (1996-), gardien de but de football néerlandais et suédois ;
  (1973-), actrice et humoriste suédoise ;
  (ca. 1925), joueur de badminton suédois ;
  (1966-), footballeur suédois.

Personnage de fiction 
 , personnage de fiction de la trilogie de fantasy suédoise  écrite par  et Sara Bergmark Elfgren.

Patronyme germanique